Страський Вінцентій (Strasky Або Stransky Wincenty) — професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–1945
 Ян Страський (;  , Пльзень) — чеський державний і політичний діяч.